Delgado může být:

 Agustín Delgado (* 1974), ekvádorský fotbalista
 Alberto Delgado Quintana (* 1991), španělský fotbalista
 Frank Delgado (* 1970), americký hudebník
 Gustavo Delgado (* 1960), mexický zápasník 
 Humberto Delgado (1906–1965), portugalský generál
 Jamie Delgado (* 1977), britský tenista
 María de León Bello y Delgado (1643–1741), španělská řeholnice
 Nuno Delgado (* 1976), portugalský judista
 Pedro Delgado (* 1960), španělský cyklista
 Ricardo Delgado (* 1947), mexický boxer

Související články